Туулики Лаэссон (; род. 19 марта 1969, Таллин) — шахматистка, двукратная победительница чемпионатов Эстонии по шахматам среди женщин и победительница открытого чемпионата Латвии по шахматам среди женщин в 1992 году. Международный мастер.

Карьера шахматистки 
Туулики Лаэссон является одной из сильнейших шахматисток Эстонии. На чемпионатах Эстонии по шахматам среди женщин она два раза побеждала (1993, 1996), два раза была второй (1986, 1998) и два раза была третьей (1992, 1997).
Туулики Лаэссон играла в составе команды Эстонии на командном первенстве СССР среди женщин в 1986 году.
Также Туулики Лаэссон представляла Эстонию на Всемирных шахматных олимпиадах в 1992, 1994, 1996, 1998 и 2004 годах.

Личная жизнь 
По профессии Туулики Лаэссон юрист. Она работала в министерстве экономики Эстонии и в адвокатском бюро «Laesson & Partnerid OÜ».

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карточка Туулики Лаэссон на сайте 365chess.com
 Карточка Туулики Лаэссон на сайте chesstempo.com

Шахматисты СССР
Шахматисты Эстонии
Юристы Эстонии
Участники шахматных олимпиад